Роберт Романович (Робертович) Бах (9 февраля 1859 — 17 сентября 1933) — российский , академик Петербургской Академии художеств (с 1891). Работал в области станковой скульптуры. С 1896 года вёл класс лепки на архитектурном отделении высшего художественного училища при Императорской Академии художеств.

Биография 

Роберт Романович Бах родился в Петербурге семье художника и скульптора Романа Ивановича Баха (). Брат архитекторов Е. Р. Баха и А. Р. Баха, скульптора Н. Р. Баха и художника К. Р. Баха.

Учился в известной немецкой школе Петришуле с 1872 по 1876 год. Затем обучался в немецком училище св. Анны с 1876 по 1879 год. 
В 1879—1885 гг. состоял вольнослушателем в Академии Художеств на скульптурном отделении, учился у А. Р. фон Бока, Н. А. Лаверецкого и И. И. Подозерова. В 1879 г. получил похвалу за лепку группы медвежат. В 1882 г. получил Малую поощрительная медаль за лепку из воска барельефа «Эльф» (ГРМ), в 1885 г. за лепку с натуры получил Большую поощрительную медаль и звание классного художника III степени. 
В 1884 г. посещал занятия на дому у профессора П. П. Чистякова.

Творческая деятельность 
В 1886 г. за ряд работ, в том числе барельеф «Идиллия» и портрет П. П. Чистякова (оба НИМРАХ), скульптору было присуждено звание классного художника II степени. В 1891 г. за статую «Гений искусства», которая была установлена над левой частью здания Императорского общества поощрения художеств в Петербурге, был удостоен звания академика. С 1906 г. действительный члена Академии художеств. Работая в области станковой пластики, создал целую галерею портретов художников, писателей, композиторов: Ф. М. Достоевского (1886), И. А. Крылова (1886), И. С. Тургенева (1886) (все — Пушкинский дом), Р. И. Баха (1889), В. Е. Савинского (1901), В. Е. Маковского (1913) (все НИМРАХ) и др. Многие портретные бюсты, а также анималистические произведения («Дятел», «Зубр», «Борзая», «Глухари») и декоративные вещи были предоставлены автором для тиражирования на Каслинском заводе. В области монументальной скульптуры художник известен как автор памятников А. С. Пушкину в Царском Селе (1900), М. И. Глинке на Театральной пл. в Санкт-Петербурге (1906), Петру I в Туле (1910).
В советское время продолжал педагогическую деятельность — преподавал рисование и лепку в общеобразовательной средней школе и Эстонском техникуме в Петрограде, состоял профессором по кафедре монументальной скульптуры в Ленинградском ВХУТЕИНе (1926—1929).

Адреса в Петербурге — Петрограде — Ленинграде 
 1893—1896 — 10-я линия, 29;
 1896—1897 — 10-я линия, 43;
 1897—1905 — 2-я линия, 41;
 1905—1907 — 10-я линия, 23;
 1907—1913 — 5-я линия, 22;
 1913—1930 — переулок Тучков, 11.

Память 
 На доме по адресу: 2-я линия Васильевского острова, 41 в 2009 году была установлена мемориальная доска (скульптор А. С. Чаркин, архитекторы В. И. Новосадюк и В. Даменков) с ошибочным текстом: «В доме с 1898 по 1905 год жил академик скульптуры Роберт Робертович Бах».

Семья 
Его братья:
 Александр Робертович Бах (1853—1937) — архитектор, работал в Царском Селе
 Николай Романович Бах (Иоганн-Николай) (1853—1885) — скульптор, мастер художественного литья, работал в Касли
 Константин Романович Бах (Франц-Константин) (1857—1918) — рисовальшик
 Евгений Романович Бах (Карл-Евгений) (1861—1905) — архитектор и акварелист

Известные произведения 

 Памятник Александру III в Феодосии (бронза, 1896)
 Памятник Александру III в Иркутске, статуя сброшена с пьедестала и уничтожена во время первомайского субботника, в 1920 году; памятник восстановлен 4 октября 2003 года
 Скульптурный портрет Александра III в Русском музее (выполнен автором с натуры)
 Памятник «Пушкин-лицеист» в Царском Селе (1899)
 Памятник М. И. Глинке в Петербурге (1906)
 Портретные бюсты: А. С. Пушкина (бронза), Н. В. Гоголя (бронза) (см.фото), И. С. Тургенева (бронза), Ф. М. Достоевского (бронза), И. А. Крылова (бронза), В. А. Жуковского (бронза).
 Памятник Петру I в Туле у Оружейного завода — «Петру Великому основателю завода» (бронза, 1910)
 Скульптурные портреты Тараса Шевченко (бронза, 1886, ДМШ, ДОМ и другие)

Примечания

Литература 
 
 Шевченковский словарь: В двух томах / Институт литературы имени Т. Г. Шевченко НАН УССР. — М.: Главная редакция УСЭ, 1978.

Ссылки 
  Деятели России : 1906 г. / Ред.-изд. А. М. Шампаньер. - Санкт-Петербург, 1906. - 340 с. разд. паг. : ил.; стр. 209

 Konstantinas Bogdanas Rusų skulptorius R. R. Bachas («Русский скульптор Р. Р. Бах», монография; 1954)
 Евграф Кончин. Застывшая музыка скульптора Баха: К 100-летию памятника «Пушкин-лицеист» в Царском Селе // Культура, № 40 (7248) 19.10.2000 
 Постановление правительства Санкт-Петербурга N 1020 от 14.08.2008 об установки мемориальной доски Р. Р. Баху.
 
 

Действительные члены Императорской Академии художеств
Ученики Петришуле
Скульпторы-анималисты Российской империи